Временное правительство Литвы () — непризнанное правительство, сформированное 22 апреля 1941 года членами Литовского фронта активистов. Предполагалось, что после нападения Германии на СССР независимость Литвы будет восстановлена, а Временное правительство станет законной властью Литвы. Германские власти не одобрили инициативу ЛФА и поместили под домашний арест главу Временного правительства Казиса Шкирпу.

Несмотря на это, сразу после нападения Германии на СССР члены Литовского фронта активистов развернули активные боевые действия против Красной Армии, взяли под свой контроль крупные города Литвы и объявили о приходе к власти Временного правительства во главе с Ю. Амбразявичюсом (вместо отсутствовавшего К. Шкирпы, который не смог покинуть Берлин).

После занятия Литвы германскими войсками немцы отказались признавать Временное правительство Литвы, и вместо него сформировали оккупационную администрацию во главе с Пятрасом Кубилюнасом.

В сентябре 2000 года Витаутас Ландсбергис предложил принять Акт о признании Временного правительства Литвы законным правительством страны. Парламентом Литвы Акт был одобрен (было подано голосов: За 48, Против 0, воздержались 3). После нескольких консультаций спикера парламента В. Ландсбергиса с Президентом страны и послом США последовало его заявление о поспешности принятия Акта.

Состав 
 Юозас Амбразявичюс — министр образования, исполняющий обязанности премьер-министра.
 Адольфас Дамушис — министр промышленности
 Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис — министр коммунального хозяйства
 Мечисловас Мацкявичюс — министр юстиции
 Йонас Матуленис — министр финансов
 А. Новицкис — министр связи
 Юозас Паяуйис-Явис — министр труда и социальной защиты
 Стасис Раштикис — министр национальной обороны
 Ю. Шлепетис — министр внутренних дел
 П. Вайнаускас — министр контроля и торговли
 Ксаверас Венциус — министр здравоохранения
 Балыс Виткус — министр сельского хозяйства
 Владас Грудзинскас — менеджер по кейтерингу
 Юозас Сенкус — министр печати
 Леонас Прапуоленис — Представитель Фронта активистов Литвы в правительстве

Правительство назначило Совет национальной обороны для руководства вооруженными силами:
 Общие Стасис Пундзявичюс
 Общие Микас Реклайтис
 Полковник Ю. Вебрас
 Коменданта города Каунаса, полковник  Юргис Бобелис
 Мэр Каунаса Казимирас Палчяускас

См. также 
 Восстановление независимости Литвы

Литовский фронт активистов
Литовский коллаборационизм